Mortimer est un patronyme britannique d'origine toponymique (Mortemer en Normandie) porté notamment par :

Personnes réelles 

 Aimée Mortimer (v. 1900-1978), animatrice de télévision (L’École des vedettes) ;
 Caroline Mortimer (1942-2020), actrice britannique ;
 Dennis Mortimer (1954-), footballeur anglais ;

 Edmund Mortimer (1874-1944), acteur et réalisateur américain;
 Emily Mortimer (1971-), actrice britannique ;
 John Mortimer (1923-2009), avocat, scénariste et écrivain britannique, père de la précédente ;
 John Hamilton Mortimer (1740-1779), peintre et graveur britannique ;
 Jill Mortimer (c.1965-), femme politique britannique ;
 Johnnie Mortimer (1930-1992), scénariste britannique ;
 Lars Mortimer (1946-2014), auteur de bande dessinée suédois ;
 Penelope Mortimer (1918-1999), auteure, journaliste et biographe britannique ;
 Raymond Mortimer (1895-1980), critique littéraire anglais ; 
 Trois comtes des marches galloises du nom de  dont :
 Roger Mortimer (1287-1330), amant d'Isabelle de France et instigateur de l'assassinat du roi Édouard II d'Angleterre ;
 Famille Mortimer
 Mortimer Shuman (1936-1991), dit Mort Shuman, compositeur, chanteur et acteur anglo-américain ;
 Win Mortimer (1919-1998), auteur de bande dessinée canadien.

Personnages de fiction 
  Louise Mortimer, personnage de l'épisode Les Chiens de Baskerville ;

 le professeur Philip Mortimer, personnage de Blake et Mortimer, série de bande dessinée créée par Edgar P. Jacobs ;

 prénom du meilleur copain, et compagnon de « 400 coups », du personnage titre de la série des Bennett, par le Britannique Anthony Buckeridge, publié en France dans la Bibliothèque verte chez Hachette ;

 Mortimer, personnage du quatrième livre des Annales du Disque-monde de Terry Pratchett ;

 Le colonel Douglas Mortimer, un des deux protagonistes du film Et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone, sorti en 1965;

 Mortimer Smith dit "Morty" de la série Rick et Morty diffusée sur Adult Swim.

Patronyme anglais